Термин Бравый солдат Швейк может означать:
 Бравый солдат Швейк — литературный персонаж романа «Похождения бравого солдата Швейка» чешского писателя Ярослава Гашека.
 «Бравый солдат Швейк» — фильм 1957 года, созданный по мотивам романа.